Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але вирішила цього разу взяти участь у турнірі Brisbane International.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 2–6, 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw

ASB Classic, одиночний розряд
2015